Al-Dżabal al-Achdar – gmina w Libii
 Al-Dżabal al-Achdar – góry w Libii
 Al-Dżabal al-Achdar – góry w Omanie